One More Time – szwedzki zespół muzyczny
 One More Time – minialbum Super Junior
 „One More Time” – singel francuskiego duetu Daft Punk
 „One More Time” – singel szwedzkiego piosenkarza Benjamina Ingrosso
 „One More Time” – singel południowokoreańskiego zespołu Twice